Мехтизаде — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Мехтизаде, Аббаскули (Аббас Сиххат; 1874—1918) — азербайджанский поэт, драматург, переводчик.
 Мехтизаде, Мехти Мамед оглы (1903—1984) — советский педагог и государственный деятель.
 Мехтизаде, Султан Агаевич (1911—?) — полный кавалер ордена Славы.